Бела Хрватска је назив за земљу коју су насељавали Бели Хрвати у раном средњем веку. Налазила се у средњој Европи, на подручју између Франачке, Беле Србије, Угарске, Пољске и Кијевске Русије. Према Константину Порфирогениту, Хрвати и Срби су се из Беле Хрватске и Беле Србије у 7. веку доселили на Балканско полуострво. Средиште Беле Хрватске био је град Краков.

Хрвати
Бивше државе Европе
Историја Пољске у средњем веку
Историја Украјине у средњем веку
Историја Словачке у средњем веку
Историја Чешке у средњем веку
Историја Мађарске у средњем веку
Историја Румуније у средњем веку